Nikoleta Stefanova (auch Stefanowa geschrieben, ; * 22. April 1984 in Tetewen) ist eine in Bulgarien geborene italienische Tischtennisspielerin. Sie wurde bei Europameisterschaften zweimal Zweite im Doppel.

Jugend 
Die Linkshänderin Nikoleta Stefanova wurde in Bulgarien geboren. Ihre Mutter hatte in der Junioren-Nationalmannschaft gespielt, ihr Vater war ein bulgarischer Spitzenspieler. 1986 übersiedelte die Familie nach Italien, zunächst nach Sizilien, später nach Mailand, wo ihr Vater als Trainer arbeitete und sie in ihrem sportlichen Werdegang förderte. Mit fünf Jahren begann Stefanova mit dem Tischtennissport. International trat sie stets für Italien auf. 

Erste Erfolge erzielte sie in ihrer Jugend. Bei den Jugend-Europameisterschaften 1997 wurde sie Zweite im Einzel. 1998 gewann sie den Titel im Doppel mit Cornelia Vaida (Kroatien), 2000 mit Sandra Paović (Kroatien).

Erwachsene 
Von 1999 bis 2010 wurde Stefanova elfmal für Weltmeisterschaften nominiert. Dabei kam sie nie in die Nähe von Medaillenrängen. Im Turnier Europe TOP-12 belegte sie 2007 den zweiten Platz hinter Li Jiao.

Von 2003 bis 2009 nahm Stefanova fünfmal an Europameisterschaft teil. 2003 wurde sie Mannschaftseuropameister mit Italien, im Einzel erreichte sie das Halbfinale. Bei den folgenden Europameisterschaften gewann sie immer eine Medaille im Doppel mit Wenling Tan Monfardini: Bronze 2005 und 2007 sowie Silber 2008 und 2009.

2004 und 2008 nahm Stefanova  an den Olympischen Sommerspielen teil. In der ITTF-Weltrangliste belegt sie im Juli 2011 Rang 77.

Nationale Erfolge in Italien 
Stefanova spielte bis 2001 beim Verein San Mauro Team und wechselte dann für eine Saison nach Deutschland zum Team Heidifoto Coesfeld in die Bundesliga. Später kehrte sie zurück nach Italien zu Sterilgarda T.T. Castel Goffredo, mit dessen Damenteam sie von 2003 bis 2006 sechsmal in Folge die italienische Mannschaftsmeisterschaft gewann. 2006 und 2007 wurde das Team zudem Sieger in der Champions League. Zahlreiche Titel holte sie in den Individualwettbewerben der italienischen Meisterschaft:
6-mal Einzel: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010
6-mal Doppel: 1997, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009
6-mal Mixed: 1999, 2000, 2001, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Interview in Butterfly News 2008/4 S.10-12 (abgerufen am 27. Juli 2011; PDF; 1,1 MB)
  (abgerufen am 27. Juli 2011)
  (abgerufen am 5. August 2011)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Bulgarien)
Tischtennisspieler (Italien)
Olympiateilnehmer (Italien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 2022
Bulgare
Geboren 1984
Frau